Добромысловский —поселок  в Идринском районе Красноярского края, административный центр  Добромысловского сельсовета.

География 
Находится  примерно в  18 километрах по прямой на северо-запад от районного центра села Идринское.

Климат 
Климат резко - континентальный с холодной зимой и жарким летом, суровый, с большими годовыми и суточными амплитудами температуры. Максимальная высота снежного покрова 46 см. Среднемесячная температура января -21,1 ºС, июля +18,4 ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 100 дней. Средняя дата последнего заморозка – 29 мая, первого заморозка – 7 сентября. Вегетационный период (с температурами выше +5ºС) длится 157 дней. Годовая сумма осадков составляет 387 мм, причем большая ее часть выпадает в теплый период года (81 % от годовой суммы).

История
Поселок появился в 1932 году. Село получило свое название по фамилии землемера Добромыслова, который отмерял земли для будущего Хабыкского совхоза. Рабочих вербовали для него по окрестным сёлам и деревням. В 1993 году совхоз «Хабыкский» был ликвидирован и на его базе создано СХП «Хабыкское» (ныне ООО «Хабыкское»).

Население 
Постоянное население составляло 612 человек в 2002 году (87% русские),  443 в 2010.

Инфраструктура
Имеются средняя школа, дом культуры, ФАП, детский сад, отделение связи, три магазина. Турбаза «Дивная).

Примечания 

Населённые пункты Идринского района